język yaul (ulwa) – Papua-Nowa Gwinea
 (sumo) – Nikaragua